Пол Фри́мен (, род. 18 января 1943) — британский актёр, известный по роли археолога Рене Бэллока в фильме «Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега» (1981), а также ролям в телесериале «Фэлкон Крест» (1984—1985), фильмах «Могучие морфы: Рейнджеры силы» (1995), «Колония» (1997) и «Типа крутые легавые» (2007).

Фильмография

Примечания 

Киноактёры Великобритании